Die N104 ist heute eine französische Nationalstraße, die eine Art Autobahnring um größere Teile von Paris bildet. Nach ihrem Beinamen Francilienne (nach Île-de-France) wird sie dort genauer behandelt.

Früher war die N 104 eine Straße, die 1824 zwischen Le Pouzin und Alès (damals noch „Alais“) in Südfrankreich festgelegt wurde. Sie geht auf die Route impériale 124 zurück. Ihre Gesamtlänge betrug 108 Kilometer. 1973 wurde der Abschnitt zwischen Aubenas und Alès abgestuft und 1978 übernahm sie die N86G, so dass sich dieser Laufweg ergab:

  Loriol-sur-Drôme - Le Pouzin
  Le Pouzin - Aubenas

1990 erfolgte die Umnummerierung in N304, da die Nummer N104 für die Francilienne, wo sie auch noch heute verwendet wird, genommen wurde. Im Artikel zu dieser gibt es aktuelle Informationen zur gegenwärtigen N104.

Streckenverlauf

N 104a 

Die N104A war von 1933 bis 1973 ein Seitenast der N104, der von dieser in Lablachère abzweigte und nach Les Vans führte. Sie geht auf die 1813 festgelegte D11 zurück. Ihre Länge betrug 11 Kilometer.

Weblinks 
 Route nationale française 104 auf WikiSara (französisch)
 Route nationale française 104A auf WikiSara (französisch)

104
Route nationale 0104